Bergen op Zoom, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Bergen op Zoom (gemeente), de gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Bergen op Zoom (Suriname), een voormalige houtplantage in het district Commewijne in Suriname
 Markiezaat Bergen op Zoom, een gewest rondom de Brabantse stad
 12709 Bergen op Zoom, een planetoïde in de planetoïdengordel